Роджер Федерер — победитель турнира. 

Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль не защищал свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Третий раунд)
 ''' Роджер Федерер (Титул)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Милош Раонич (Полуфинал)
  Давид Феррер (Финал)
  Григор Димитров (Второй раунд)
  Энди Маррей ''(Четвертьфинал)

<li>  Эрнест Гулбис (Второй раунд)
<li>  Ришар Гаске (Отказ)
<li>  Джон Изнер (Третий раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Первый раунд)
<li>  Роберто Баутиста-Агут (Второй раунд)
<li>  Марин Чилич (Третий раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Четвертьфинал)
<li>  Томми Робредо (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Western & Southern Open 2014